O Campeonato Catarinense de Futebol de 1926 teve a participação de 6 equipes e foi promovido pela então LSCDT - Liga Santa Catarina de Desportos Terrestres, hoje Federação Catarinense de Futebol. Apesar de ser considerado como estadual, só houve participação de times de Florianópolis.

Equipes Participantes

Jogos registrados

Classificação final  	 	 	 	 	
Campeão: Avaí 						
Vice: Figueirense

Elencos dos finalistas
Avaí:
Boos; Aldo e Bida; Maciel, Zé Macaco e Botafogo; Emílio, Sabas, Accyoli, Nanado e Arnaldo. 		
						
Figueirense:
Moritz; Xará e Eliziário; Jaime, Emílio e Pedro Xavier; Campos, Raymundo, Flávio, Barata e Victor (Delgídio).

Campeão

1926
Catarinense
1926 em Santa Catarina